burgh – dawna jednostka samorządu terytorialnego w Szkocji, zwykle miasto
 Burgh – miejscowość w Holandii
 Burgh – wieś w Anglii